Mužská čtyřhra Rogers Cupu 2016 probíhala ve druhé polovině července 2016. Do deblové soutěže torontského tenisového turnaje nastoupilo dvacet čtyři dvojic. Obhájcem titulu byl nejvýše nasazený pár amerických bratrů Boba a Mika Bryanových, jenž ve čtvrtfinále nestačil na rumunskou dvojici Florin Mergea a Horia Tecău .

Vítězem čtyřhry se stal třetí nasazený chorvatsko-brazilský pár Ivan Dodig a Marcelo Melo, který ve finále zdolal britsko-brazilské turnajové dvojky Jamieho Murrayho s Brunem Soaresem ve dvou setech 6–4 a 6–4. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 1 000 bodů, získali premiérovou trofej v probíhající sezóně a pátou společnou, respektive třetí ze série Masters. Pro Dodiga to byl také pátý kariérní titul ze čtyřhry ATP Tour, zatímco Melo dosáhl na dvacáté takové vítězství.

Nasazení párů 
Všechny nasazené páry obdržely volný los do druhého kola.
  Bob Bryan /  Mike Bryan (čtvrtfinále)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (finále)
  'Ivan Dodig /  Marcelo Melo (vítězové)
  Rohan Bopanna /  Jean-Julien Rojer (2. kolo)
  Florin Mergea /  Horia Tecău (semifinále)
  Daniel Nestor /  Vasek Pospisil (semifinále)
  Raven Klaasen /  Rajeev Ram (čtvrtfinále)
  Henri Kontinen /  John Peers (čtvrtfinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Rogers Cup 2016